Ist je naselje u sastavu Grada Zadra, u Zadarskoj županiji. Nalazi se na otoku Istu.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 182 stanovnika.

Znamenitosti 

 crkva svetog Nikole

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Zadra
Ist